As lutas são disputadas nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição em 1896 (com exceção de Paris 1900).

Greco-romana e livre são os tipos de lutas olímpicas, sendo que a segunda estreou apenas em St. Louis 1904. As mulheres competem apenas na luta livre.

Eventos

Luta greco-romana

Luta livre

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!